Never Be Silenced е първи студиен албум на английската RAC група English Rose, издаден през 1992 година от Rebelles Européens. Времетраенето на албума е 29 минути и 35 секунди.

Изпълнители 
 Spen – бас
 Дейвид Блейк – барабани
 Guinness – китара
 Jonesy – вокал

Трак листа

Външни препратки 
 English Rose – подробна информация  // Unitedskins.com 
 Never Be Silenced // Last.fm 
 Never Be Silenced // Discogs 
 Never Be Silenced // 88nsm.com 

Албуми на „Инглиш Роуз“
Музикални албуми от 1992 година